Родионовская:
 Родионовская (Виноградовский район) — деревня в Моржегорском сельском поселении Виноградовского района Архангельской области
 Родионовская (Шенкурский район) — деревня в Никольском сельском поселении Шенкурского района Архангельской области
 Родионовская (Верховажский район) — деревня в Верховажском районе Вологодской области.
 Родионовская (Вожегодский район) — деревня в Вожегодском городском поселении Вожегодского района Вологодской области
 Родионовская, Наталья Юрьевна  — художник, член Международной федерации художников ЮНЕСКО